The Genie of the Lamp — десятый студийный альбом американского рэпера из Области залива Сан-Франциско Mac Dre, выпущенный 20 июля 2004 года.

Список композиций 
 «Genie of the Lamp»
 «She Neva Seen»
 «Early Retirement»
 «Out There»
 «My Alphabets» (feat. Suga Free and Rappin' 4-Tay)
 «Err Thang» (feat. J-Diggs)
 «Non Discriminant» (feat. PSD)
 «Hear Me Now ?»
 «I Feed My Bitch» (feat. Keak Da Sneak and B.A.)
 «Not My Job»
 «Hotel, Motel» Produced by Lev Berlak
 «2 Times & Pass»
 «Make You Mine»
 «Crest Shit» (feat. Dubee, Da’unda’dogg and J-Diggs)
 «Bonus Track»

Альбомы 2004 года
Гангста-рэп-альбомы США
Альбомы Mac Dre